Paraquilegia är ett släkte av ranunkelväxter. Paraquilegia ingår i familjen ranunkelväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ranunkelväxter
Paraquilegia